Jonathan Coushaine est un personnage de la série télévisée Oz, interprété par Bryan Callen.

Il apparaît durant quelques épisodes de la saison 2, et est l'un des rares détenus à ne pas mourir dans la série.

Biographie

Saison 2 
Il arrive à Oz en 1997 après la grosse émeute (on ne connait pas la raison de son crime), et semble devenir le leader du groupe des détenus dits des « Chrétiens », et les représente au conseil d'Emerald City, rouvert après les travaux.

Après une discussion avec Tim McManus, il se voit contraint de devenir le professeur de la prison et dirige la classe pour les détenus (car McManus savait qu'il avait déjà enseigné auparavant dans la vie civile). Dès les premiers cours, Coushaine se fait agresser par un de ses élèves, le Homeboy Kenny Wangler, dissipé et insolent, à qui Coushaine avait demandé de lire un texte, sans savoir que ce dernier était analphabète.

Globalement, excepté quelques moqueries et provocations entre élèves, les cours se déroulent plutôt sans encombre, le détenu Arnold Jackson (dit Poet) et ses nombreux poèmes se montrant très sérieux et assidu.

C'est alors McManus qui se charge ensuite de reprendre les bases les plus simples avec Wangler (trop en retard par rapport au reste de la classe), mais à la suite d'un nouvel écart de conduite, il se voit interdire de passer le diplôme, comme les autres élèves de la classe de Coushaine que sont Timmy Kirk, Don Zanghi et Sanjay Afsana.

Plus tard, c'est Coushaine, avec l'aide des autres gangs d'Emerald City, qui se charge de faire la collecte d'argent parmi les détenus (le but étant de réunir en tout 3000$) pour envoyer le petit-fils de Bob Rebadow, atteint d'une leucémie, à Disneyland

Après la seconde saison, on ne reverra plus Coushaine dans la série.

Notes et références 

Personnage d'Oz (série télévisée)
Chrétien de fiction
Prisonnier de fiction
Personnage de fiction masculin
Personnage de fiction créé en 1998